Богатиков (Богатикова) — фамилия.

 Богатиков, Игорь Евгеньевич (род. 1986) — российский футболист.
 Богатиков, Олег Алексеевич (1934—2022) — геолог, академик РАН.
 Богатиков, Сергей Николаевич (1980—2006) — Герой Российской Федерации.
 Богатиков, Юрий Иосифович (1932—2002) — советский украинский певец.

 Богатикова, Мария Дмитриевна (род. 1943) — советская и украинская спортсменка и тренер, Заслуженный тренер Украины.